Human Nature (en español: Naturaleza humana) puede referirse a:

Música 
 Human Nature (1989-), banda australiana;
 «Human Nature», canción del cantante estadounidense Michael Jackson del álbum Thriller (1982).
 «Human Nature», canción de la cantautora estadounidense Madonna del álbum Bedtime Stories (1994).

Cine y televisión
 Human Nature (2001), película dirigida por Michael Gondry.
 Naturaleza humana (2007), episodio de Doctor Who, de título original Human Nature.